Pailly ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Pailly VD im Bezirk Gros-de-Vaud, Kanton Waadt, Schweiz
 Pailly (Yonne) im Département Yonne, Frankreich
 Le Pailly im Département Haute-Marne, Frankreich